Ordre et justice, parti politique lituanien
 Ordre et justice nouvelle, organisation armée française